Frédéric Dion peut désigner :
 Frédéric Dion (1977-), un aventurier et conférencier canadien ;
 Homéric, de son vrai nom Frédéric Dion (1954-), un écrivain français.